Pommeraye (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Pommeraye (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary